Errandonea puede referirse a:

 Errandonea (apellido), apellido español de origen vasco.
 Ander Errandonea, también conocido como Ander Errandonea Espelosin (n. 1997), pelotari (jugador de pelota vasca) español en la modalidad mano que juega en la posición de delantero y que es hijo del antiguo campeón Inaxio Errandonea.
 Inaxio Errandonea (n. 1964), ex pelotari (jugador de pelota vasca) español en la modalidad mano.